Слепов — русская фамилия; имеет женскую форму Слепова.

Известные носители 
 Слепов, Алексей Александрович (род. 1986) — российский лыжник и биатлонист.
 Слепов, Илья Вячеславович (род. 1981) — российский триатлонист и ориентировщик, спортивный предприниматель.
 Слепов, Лазарь Андреевич (1905—1978) — советский партийный и политический деятель, журналист, учёный-историк.

Слепова 
 Слепова, Анна Александровна (род. 1984) — российская лыжница.
 Слепова, Елена Николаевна (род. 1949) — советская фигуристка.